Kemner ist der Familienname folgender Personen:

 Caren Kemner (* 1965), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Heinrich Kemner (1903–1993), deutscher lutherischer Erweckungstheologe und Prediger
 Nils Alarik Kemner (1887–1948), schwedischer Entomologe